Sharif ibn Ali av Marocko, död 1659, var regerande sultan av Marocko mellan 1631 och 1636.

Källor 

Födda 1589
Avlidna 1636
Personer i Marocko under 1600-talet
Marockanska sultaner
Män